The Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bedfordshire
 The Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 The Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 The Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 The Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 The Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 The Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire
 The Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 The Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire
 The Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire